Cet article répertorie la liste de jeux Irem.

Arcade

NES

Game Boy 

 Noobow (1992)

Super Nintendo 
DinoCity (1992)
Undercover Cops (1992)
Rocky Rodent (1993)

PlayStation

PlayStation 2

Notes et références

Annexes

Article connexe 
Irem

Liens externes 
 Site officiel d'Irem
 Irem@Wiki : Jeux Irem

Irem